Arandas kan avse:

 Arandas (krater) – en krater på planeten Mars, se Lista över kratrar på Mars: A-L

Geografi

Frankrike 

 Arandas, Ain – kommun i Frankrike

Mexiko 

 Arandas (kommun), Jalisco, 
Arandas, Mexiko, ort,